Der Begriff Hochskalierung wird in folgenden Bereichen verwendet:

 Scale-up, Maßstabsvergrößerung in der Verfahrenstechnik
 In der Videotechnik die Vergrößerung des Bildsignals, siehe Skalierung (Computergrafik)